Servas, Ain
 Servas, Gard